Џоли има више значења:
 Џоли (Тексас)
 Џоли (Ајова)